Neil Primrose peut faire référence à :

Neil Primrose (1882-1917), homme politique libéral et soldat britannique
Neil Primrose,  comte de Rosebery (1929), noble écossais
Neil Primrose (1972), batteur du groupe écossais Travis